Карл Аксель Линдаль (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в «Лидчёпинге», где и начал взрослую карьеру, выступая в низших шведских дивизионах. В марте 2016 года подписал двухлетний контракт с «Оскарсхамном». В ноябре 2017 года Линдаль перешёл в «Йёнчёпингс Сёдра», с которым заключил трёхлетнее соглашение. В его составе дебютировал в Суперэттане 23 мая 2018 года в домашней игре с «Дегерфорсом», заменив на 69-й минуте Арни Вильхамссона.

12 декабря 2018 года стал игроком «Дегерфорса», подписав с клубом трёхлетний контракт. В сезоне 2020 года Линдаль принял участие во всех 30 матчах чемпионата. В итоговой турнирной таблице клуб занял вторую строчку и вышел в Алльсвенскан.

1 февраля 2021 года перешёл в норвежский «Будё-Глимт», выступающий в Элитсерии. 9 мая 2021 года в первом туре нового сезона дебютировал в чемпионате Норвегии в игре с «Тромсё», появившись на поле на последних минутах встречи вместо Сондре Сёрли. В связи с недостатком игровой практики в августе на правах аренды вернулся в «Дегерфорс». В его составе провёл 15 матчей в чемпионате Швеции и забил 1 гол.

3 января 2022 года перешёл в «Кальмар», с которым подписал контракт, рассчитанный на три года. Первую игру в составе нового клуба провёл 20 февраля 2022 года в рамках группового этапа кубка страны с «Треллеборгом».

Достижения 
Дегерфорс:
 Серебряный призёр Суперэттана: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Оскарсхамн»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Кальмар»